Tržić je lahko:
 Tržić Primišljanski (Hrvaška)
 Tržić Tounjski (Hrvaška)
 Tržić (Hrvaška)

Glej tudi 
 Tržič